|}

Die Shokotsu-Linie (jap. , Shokotsu-sen) war eine Eisenbahnstrecke im Nordosten der japanischen Insel Hokkaidō. Sie war von 1923 bis 1985 in Betrieb und erschloss das Shokotsu-Tal an der Ostseite des Kitami-Gebirges.

Beschreibung 
Bei der Shokotsu-Linie handelte es sich um eine 34,3 km lange Stichstrecke, die im Bahnhof Shokotsu von der Nayoro-Hauptlinie abzweigte. Sie war kapspurig, eingleisig und nicht elektrifiziert. Die Strecke begann am nordwestlichen Stadtrand von Mombetsu und führte durch das Shokotsu-Tal; zunächst in südlicher Richtung bis Okutō, danach westwärts bis zur Endstation Kitami-Takinoue. Erschlossen wurden zwölf Bahnhöfe und Bedarfshaltestellen. Im Bahnhof Nigorikawa bestand ein Anschluss an die Shokotsu-Waldbahn.

Geschichte 
Das Eisenbahnministerium eröffnete am 5. November 1923 die Shokotsu-Linie auf ihrer gesamten Länge. Sie sollte einerseits das noch kaum besiedelte Tal erschließen, andererseits die Entwicklung der Forstwirtschaft fördern. Geplant war zunächst, die Strecke von Kitami-Takinoue südwärts am Berg Teshio-dake vorbei bis nach Kamikawa an der Sekihoku-Hauptlinie weiterzuführen, doch dieses Projekt wurde nicht weiterverfolgt. Die ab 1949 zuständige Japanische Staatsbahn stellte am 1. Dezember 1978 den unrentabel gewordenen Güterverkehr ein. Am 1. April 1985 wurde die Shokotsu-Linie stillgelegt und durch eine Buslinie der Gesellschaft Hokumon Bus ersetzt.

Der frühere Bahnhof Kami-Shokotsu beherbergt seit 1998 ein kleines Museum, das an die Shokotsu-Linie erinnert. Dort kann ein kurzer Teil der Strecke mit Eisenbahn-Draisinen befahren werden.

Liste der Bahnhöfe

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Japan
Verkehrsbauwerk in der Präfektur Hokkaidō
Hokkaidō